El término ánima o anima (que significa alma en latín) puede referirse a los siguientes artículos:

Animación
 Anima, juego de rol creado por Carlos B. García Aparicio.
 Ánima Estudios, estudio de animación.
 Anima, personaje ficticio de DC Comics.

Artillería
 Ánima, espacio interior del tubo del cañón de un arma de fuego.

Filosofía y psicología
 Anima mundi, concepto filosófico platónico.
 Ánima, arquetipo en la psicología analítica de Carl Gustav Jung.

Música
 Ånima, banda de Rock Alternativo/Progresivo. 
 Anima, álbum de Thom Yorke.

Enlaces externos